Субрегион Бейра-Интериор-Сул () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав Центрального региона.
Включает в себя часть округа Каштелу-Бранку.

Территория — 3738 км². Население — 78 127 человек. Плотность населения — 20,9 чел./км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегионы Кова-да-Бейра и Бейра-Интериор-Норте
 на востоке — Испания
 на юге — Испания и Алту-Алентежу
 на западе — субрегион Пиньял-Интериор-Сул

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 4 муниципалитета округа Каштелу-Бранку:
 Вила-Велья-де-Родан
 Иданья-а-Нова
 Каштелу-Бранку
 Пенамакор

Регионы Португалии